Hoagland est un patronyme et un prénom américain, et peut renvoyer à :

 Edward Hoagland, écrivain américain (1932-)
 Ellsworth Hoagland, monteur américain (1892-1972)
 Jim Hoagland, journaliste lauréat du Prix Pulitzer (1940-)
 John Hoagland, photographe américain (1947-1984)
 Mahlon Hoagland, biochimiste américain (1921-2009)
 Moses Hoagland, homme politique américain représentant de l'Ohio (1812-1865)
 Peter Hoagland, homme politique américain représentant du Nebraska (1941-2007)
 Richard Hoagland, théoricien du complot (1945-)
 Richard E. Hoagland, diplomate américain
 Sarah Hoagland, professeur de philosophie à l'Université de l'Illinois
 Tony Hoagland, poète américain (1953-)
 Willard Hoagland, joueur de baseball américain (1862-1936)
 Hoagy Carmichael (Hoagland Carmichael), chanteur-compositeur américain (1899-1981)

Toponymes 

 Hoagland (Indiana), une localité de l'Indiana

Homonymie de patronyme